Kelly Klima (né le  à Tampa, dans l'état de Floride aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec les Knights de London dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il passe professionnel avec les Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine de hockey en 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2013-2014 || Knights de London || LHO ||15 ||0 ||0 ||0 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 							
|2014-2015 || Blues Junior de Springfield || NAHL ||23 ||2 ||5 ||7 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Wildcats de Moncton || LHJMQ ||62 ||24 ||17 ||41 ||62 ||14 ||3 ||3 ||6 ||6
|-
|2016-2017 || Wildcats de Moncton || LHJMQ ||31 ||14 ||18 ||32 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||35 ||8 ||9 ||17 ||31 ||17 ||5 ||1 ||6 ||22
|-
|2017-2018 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||58 ||18 ||18 ||36 ||72 ||6 ||3 ||3 ||6 ||8
|-
|2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH ||10 ||0 ||1 ||1 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Admirals de Norfolk || ECHL ||27 ||14 ||14 ||28 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rush de Rapid City || ECHL ||3 ||4 ||0 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 31 ||6 ||1 ||7 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga tch. || 39 || 2 || 6 || 8 || 16 || 7 || 2 || 1 || 3 || 6  
|-
| 2021-2022|| HC Energie Karlovy Vary || Extraliga tch. ||  ||

Références 

Naissance en juin 1997
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Knights de London
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur du HC Karlovy Vary
Attaquant de hockey sur glace